Grote geelpootruiter
 Kleine geelpootruiter